2 miejscowości w Polsce:
 Czarny Róg – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Czarny Róg – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz